Paradise Valley puede referirse a:

Lugares
Paradise Valley (Nevada), un lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Nevada.
Paradise Valley (Arizona), una localidad en el estado estadounidense de Arizona.
Paradise Valley (Montana), un valle en el estado estadounidense de Montana.

Música
Paradise Valley (álbum), un álbum del músico estadounidense John Mayer.